І́гор Володи́мирович Оси́кін ( — ) — старший лейтенант Збройних сил України.

Життєпис 
Народився 1970 року в місті Кривий Ріг, закінчив криворізьку ЗОШ № 85.

У часі війни — старший лейтенант, від 4 березня 2015-го — начальник продовольчої служби тилу, 20-й окремий мотопіхотний батальйон.

25 липня 2015 року загинув у зоні бойових дій при виконанні бойового завдання, місце та обставини не уточнені.

Похований на Центральному кладовищі Кривого Рогу 28 липня 2015-го, в місті оголошено день смутку.

Вшанування 
 нагороджений відзнакою міста Кривий Ріг «За Заслуги перед містом» 3-го ступеня (посмертно).

Джерела 
 Книга пам'яті

Уродженці Кривого Рогу
Поховані у Кривому Розі